Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Andrew Jarrett e Jonathan Smith che hanno battuto in finale Larry Stefanki e Robert Van't Hof 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Chris Lewis /  Tim Wilkison (primo turno)
 David Carter /  Mike Estep (primo turno)

 Larry Stefanki /  Robert Van't Hof (finale)
 Steve Krulevitz /  Chris Mayotte (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1982